Gerasimo III di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
Gerasimo III di Costantinopoli – patriarca ecumenico